GSX steht für:
 Buick GSX, ein Muscle-Car der amerikanischen Automarke Buick
 verschiedene Motorradmodelle von Suzuki; siehe Spezial:Präfixindex/Suzuki GSX
 Graphics System Extension, eine CP/M-Erweiterung für Text- und Grafikausgabe (vgl. Graphical Kernel System)

GSX